Bloomington Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bloomington Heights (Illinois)
 Bloomington Heights (Tennessee)